Republička liga Crne Gore (Crnogorska republička nogometna liga) je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1973./74.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Lovćen" iz Cetinja.

Ljestvica 

 Titograd - tadašnji naziv za Podgoricu 
 Petrovac na Moru - često se spominje samo kao i Petrovac
 Lješkopolje i Zabjelo - danas dijelovi naselja Podgorica
 "Petrovac" - također i pod nazivom "OFK Petrovac"

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Novak Jovanović: Fudbalska takmičenja u Crnoj Gori : 1925-1985 , Cetinje, 1991., UDK: 796.332.093(497.16)"1925/1985", str. 51-52    
 Zdravko V. Gavrilović: Od Sloge do Iskre : (monografija) : 85 godina fudbala u Bjelopavlićima 1919-2004 , Podgorica, 2004., UDK: 796.332(497.16)"1919/2004" 796.332:061.2(497.16)(091), str. 336-338    
 fklovcen.me, CRNOGORSKA REPUBLIČKA LIGA 1973/74., pristupljeno 29. ožujka 2020. 
  

1973-74 1
CG 1 republička 
1973-74 1 republička
1973-74 1